

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Faustynów – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Kleszczów 
 Faustynów – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Zelów 
 Faustynów – część wsi Ruda Strawczyńska w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Strawczyn
 Faustynów – część wsi Ponętów Górny Pierwszy w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Olszówka

Zobacz też 
 Faustynowo